Czarny Młyn bezeichnet Ortschaften in der Woiwodschaft Pommern in Polen:
 Czarny Młyn (Główczyce) (dt. Schwarzmühle), Dorf der Gmina Główczyce im Powiat Słupski
 Czarny Młyn (Puck), Weiler der Gmina Puck im Powiat Pucki

Czarny Młyn bezeichnet einen Roman von Marcin Szczygielski